

Geografia 
 Olaya – comune del dipartimento di Antioquia in Colombia
 Olaya Herrera – comune del dipartimento di Nariño in Colombia

Persone 
 Andrea Olaya – wrestler colombiana
 Eloy Olaya – ex calciatore spagnolo, attaccante
 Enrique Olaya Herrera – politico colombiano
 Francisco Olaya Morales – anarchico, sindacalista e storico spagnolo
 Enrique Olaya Herrera – politico colombiano